Mikołaj I Wielki – papież 858–867
 Mikołaj I Mistyk – patriarcha Konstantynopola 901–907 i 912–925
 Mikołaj I Opawski – książę opawski 1269–1318
 Mikołaj I d'Este – senior Ferrary i Modeny w latach 1317–1344
 Mikołaj I von Tecklenburg – hrabia Tecklenburga w latach 1328–1368
 Mikołaj I Romanow – cesarz Rosji 1825–1855, król Polski 1825–1831
 Mikołaj I Petrowić-Niegosz – król Czarnogóry 1910–1918